Сергей Михайлович Сергеев:
 Сергеев, Сергей Михайлович (1897—1978) — капитан 2-го ранга, капитан ледокола «Анастас Микоян».
 Сергеев, Сергей Михайлович (род. 1968) — российский историк и публицист, педагог.